Сборная Швейцарии по пляжному футболу — представляет Швейцарию на международных состязаниях. Тренер — Энджело Ширинци. Серебряные (2009) и бронзовые (2021) призёры Чемпионата мира.

Состав 
Состав сборной на Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Достижения 
 Чемпионат мира
 Вице-чемпион: 2009
 3-е место: 2021
 Кубок Европы
 Победитель: 2005
 Евролига
 Победитель: 2012
 Финалист: 2011

Примечания 

Швейцария
Пляжный футбол в Швейцарии
Пляжный футбол